United, 2003-as norvég film
United, 2011-es brit filmdráma
United, magyar könnyűzenei együttes
United, település az USA Nyugat-Virginia államában
United, település az USA Pennsylvania államában